Boy Wanted – cortometraggio del 1913 diretto da C. Jay Williams
Boy Wanted – cortometraggio del 1929 diretto da Basil Smith